Cochin (kippenras), een kippenras
Cochin-China, de koloniale naam voor (een deel van) Vietnam
Kochi (vroeger bekend als Cochin), een Indiase stad
Cochin (lettertype), versies: Monotype-lettertypen series 165 en Gravure, Lettergieterij Amsterdam

Personen
Jacques Cochin (1726-1783), Frans geestelijke
Augustin Cochin (1823-1872), Frans socioloog en schrijver
Denys Cochin (1851-1922), Frans politicus
Augustin Cochin (1876-1916), Frans historicus
Nicolas Cochin, (1610 Troyes - 1686 Parijs), franse ontwerper en graveur.